Анна Юшкова:
 Юшкова, Анна Петровна (1785—1864) — русская писательница.
 Юшкова, Анна Фёдоровна — любимая камер-фрау императрицы Анны Иоанновны.